Flavio Apione (prefetto del pretorio) 
Strategio Apione (Flavio Strategio Apione)